National Airways Gabon était une compagnie aérienne basée à Libreville, au Gabon. Elle exploitait des services aux passagers. Il a été créé et a commencé ses activités en 2001, et rebaptisée en 2009 Nationale Régionale Transport.

Flotte
 Fokker F27-300

Références
 https://www.ch-aviation.com/portal/airline/NAG

Sources

Compagnie aérienne ayant son siège au Gabon